Ernst von Lenthe ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Lenthe (Geheimrat) (Ernst August von Lenthe; 1799–1856), königlich hannoverscher Geheimer Rat und Außenminister
 Ernst Ludwig von Lenthe (Louis von Lenthe; 1823–1888), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Ernst Ludwig Julius von Lenthe (1744–1814), deutscher Jurist, Diplomat und Minister